Jingu o Jingū puede referirse a:

Japón 
 Emperatriz consorte Jingū o Jingū Kōgō (c. 169–269), emperatriz consorte legendaria del Emperador Chūai que actuó como regente.
 Estadio Meiji Jingu, estadio de béisbol en Shinjuku, Tokio.
 Jingū, Gran Santuario de Ise, prefectura de Mie.
 Santuario Jingū, santuario sintoísta especial, relacionado con la Casa Imperial de Japón.

Otros 
 Busanjin-gu (Busan), Corea del Sur, a veces abreviado localmente como 'Jin-gu'.
 Jingurudó, corregimiento de la comarca indígena panameña de Emberá-Wounaan.